Радий Петрович Папковский () — советский авиаконструктор, главный конструктор, участвовал в создании и обеспечении эксплуатации большинства самолётов ОКБ им. С. В. Ильюшина.

Биография 
Радий Петрович Папковский родился 26 апреля 1926 года в городе Москве. Мать — директор объединения детских садов Трехгорной мануфактуры. Во время Великой Отечественной войны, вместе с детскими садами, был эвакуирован в середине августа 1941 года в город Кинешму Ивановской области, а в октябре 1941 года в город Катайск Челябинской, ныне Курганской области, где окончил среднюю школу.

Трудовую деятельность по возвращении в Москву в 1943 году начал токарем на авиационном заводе № 381. После окончания Московского авиационного института в 1951 году поступил на работу в ОКБ Ильюшина, где прошёл путь от инженера-конструктора до главного конструктора ОКБ (1981). Участвовал в создании конструкций и разработке спецоборудования на самолётах Ил-14, Ил-18, Ил-28, Ил-38, Ил-62 и их модификаций. Как главный конструктор принимал участие в разработке всех модификаций транспортного самолёта Ил-76.

На пенсии продолжал работать и возглавил департамент по эксплуатации самолётов «Ил», представлял ОАО «Ил» за рубежом, принимал участие в установлении и развитии деловых контактов с иностранными компаниями.

Радий Петрович Папковский умер 5 января 2014 года в городе Москве. Похоронен  Сельского поселения Лунёвское Солнечногорского района Московской области, ныне кладбище находится в городском округе Солнечногорск той же области.

Награды 
 Орден Октябрьской Революции, 1976 год
 Орден Трудового Красного Знамени, дважды: 1969 год, 1981 год
 медали, в том числе
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 1995 год
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту», 1996 год
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 1991 год
 Медаль «Ветеран труда», 1984 год
 Медаль «За укрепление боевого содружества», 2004 год
 Ленинская премия, 1977 год, за вклад в создание военно-транспортного самолёта Ил-76
 Почётный авиастроитель Российской Федерации, 1994 год

Память 

8 июля 2014 года состоялась передача ВВС России первого Ил-38Н по контракту, предусматривающему модернизацию пяти строевых самолётов. Самолёту бортовой номер , государственный и регистрационный опознавательный знак RF-75355 присвоено имя «Радий Папковский».

Семья 
Сын — Алексей Радиевич Папковский.

Примечания

Ссылки 
 Первый серийный Ил-38Н передали ВМФ России

Персоналии:Катайск
Выпускники Московского авиационного института